Болчино —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Вязьевская волость
 Болчино —  озеро в Виноградовском районе Архангельской области